Castel Gandolfo (stad), stad en gemeente ten zuiden van Rome
 Castel Gandolfo (paleis), de pauselijke zomerresidentie, gevestigd in bovengenoemde plaats